Die Otra ist ein 245 km langer Fluss im Fylke Agder in Südnorwegen. Sie durchfließt das nach Süden gerichtete Setesdal.

Verlauf 
Die Otra entspringt in den Setesdalsheiene (Kommune Bykle), fließt in südlicher Richtung und mündet bei Kristiansand ins Skagerrak. Dabei durchfließt sie zwei große Seen: den Åraksfjord und den Byglandsfjord.

Die Otra ist der neuntlängste Fluss Norwegens. Im Mittel führt der Fluss 147 m³/s. Die höchste Durchflussmenge wurde im Oktober 1987 mit ca. 1000 m³/s gemessen. Das Einzugsgebiet ist 3752 km² groß.

Wasserqualität und Fischfang 
Es wird Lachszucht und -fang betrieben.

Die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren verbessert. Durch kalkhaltigen Boden im Niederschlagsgebiet im Setesdal wird die Übersäuerung des Wassers kompensiert und die Lebensbedingungen für Lachse sind sehr gut.

Fangmengen in den letzten Jahren:
 2001: 7,2 Tonnen
 2002: 5,3 Tonnen
 2003: 7,4 Tonnen
 2004: 5,8 Tonnen
 2005: 9,9 Tonnen
 2006: 10,7 Tonnen
 2007: 5,9 Tonnen
 2008: 7,9 Tonnen
 2009: 4,3 Tonnen
 2010: 6,8 Tonnen
 2011: 6,7 Tonnen

In der Otra gibt es auch andere Arten wie Forelle, Elritze und ein endemischer Lachsfisch, die Bleke.

Siehe auch 
 Liste von Flüssen in Norwegen

Weblinks

Einzelnachweise 

0Otra